Sakkas ist der Name von:
 Ammonios Sakkas († 242 oder 243), Philosoph
 Spyros Sakkas (* 1938), griechischer Bariton